Accola ist der Familienname folgender Personen:

 Candice Accola (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Candice King
 Martin Accola (1928–2012), Dekan der Bündner Kirche
 Martina Accola (* 1969), Schweizer Skirennfahrerin
 Paul Accola (* 1967), Schweizer Skirennfahrer
 Valérie Favre Accola (* 1973), Schweizer Politikerin (SVP)

Accola steht für einen Ort in den Vereinigten Staaten:
 Accola (Montana)